W podziale administracyjnym Szwajcarii występuje wiele rodzajów gmin, które mogą, ale nie muszą składać się z tych samych obywateli i terytorium:

 Gmina polityczna (ogólna) – tworzona przez stałych mieszkańców określonego terytorium, najniższy stopień podziału samorządu terytorialnego.
 Bürgergemeinde (gmina obywatelska) – traktowana zazwyczaj jako gmina celowościowa. Członkami nie są osoby zamieszkałe na ich terenie, lecz posiadające gminne prawa obywatelskie.
 Gmina kościelna – zakres jej działalności ogranicza się do spraw czysto kościelnych.
 Gmina szkolna – w przeszłości w niektórych kantonach zajmowała się edukacją na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.